Клубный кубок UNCAF 1997 — 16-й розыгрыш футбольного турнира клубов Центральной Америки, 2-й розыгрыш под названием Турнир грандов Центральной Америки. Турнир был сыгран с 19 февраля по 11 июня 1997 года. Восемь участников из четырёх стран (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор) были разбиты на две группы, по два лучших клуба из каждой группы вышли в полуфиналы. Вновь после каждого ничейного матча пробивалась серия послематчевых пенальти. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «Альянса».

Участники 
  Комуникасьонес — чемпион Гватемалы сезона 1996/1997.
  Мунисипаль — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1996/1997.
  Олимпия — чемпион Гондураса сезона 1996/1997.
  Мотагуа — 4-е место в чемпионате Гондураса сезона 1996/1997.
  Алахуэленсе — чемпион Коста-Рики сезона 1996/1997.
  Саприсса — финалист в чемпионате Коста-Рики сезона 1996/1997.
  Альянса — чемпион Сальвадора сезона 1996/1997.
  Агила — полуфиналист в чемпионате Сальвадора сезона 1996/1997.

Групповой этап 
8 участников турнира из 4-х стран были разбиты на две группы. Лучшие 2 клуба из каждой группы выходили в полуфиналы.

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

1997